Tilly är ett tyskt, svenskt och amerikanskt efternamn som bland annat förekom som soldatnamn i Sverige. 2018 bars efternamnet Tilly av 533 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Tilly 
 Charles Tilly (1929–2008), amerikansk historiker
 Jennifer Tilly (född 1958), amerikansk skådespelerska
 Johann Tserclaes Tilly (1559–1632), härförare i trettioåriga kriget
 Joseph Tilly (1837–1906), belgisk matematiker och militär
 Meg Tilly (född 1960), amerikansk skådespelerska
 Michael Tilly (född 1963), tysk evangelisk teolog
 Paul Tilly (född 1973), svensk TV-personlighet
 Richard H. Tilly (född 1932), amerikansk historiker
 Sven Tilly (1897–1975), svensk militär
 Sören Tilly (1904–1994), svensk militär

Referenser

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Engelska efternamn
Soldatnamn